De fyra årstiderna kan avse:

De fyra årstiderna – grupp av fyra violinkonserter av Antonio Vivaldi publicerade 1725
De fyra årstiderna (Arcimboldo) – målningar av Giuseppe Arcimboldo

Se även 
Årstid – vår, sommar, höst och vinter
Fyra årstider – en amerikansk TV-serie i 13 avsnitt från 1984 av Alan Alda
Quattro Stagioni (pizza) – pizza
The Four Seasons – en amerikansk rock- och popgrupp bildad 1960 i Newark, New Jersey